Eschbaum ist der Ortsname von

 Eschbaum (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Eschbaum (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern